RP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 156 амінокислот, а молекулярна маса — 240 661.

Задіяний у такому біологічному процесі, як біогенез та деградація війок. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки